A Chave simples feminino do Torneio de Roland Garros de 2015 teve Maria Sharapova como defensora do título de 2014, mas acabou perdendo para Lucie Šafářová, na quarta rodada

Na decisão, a estadunidense Serena Williams, venceu Lucie Šafářová por 6–3, 6–7(2–7), 6–2, conquistando o seu 20° Grand Slam na carreira.

Cabeças-de-chave

 Serena Williams  (Campeã)
 Maria Sharapova  (Quarta Rodada)
 Simona Halep (Segunda Rodada)
 Petra Kvitová  (Quarta Rodada)
 Caroline Wozniacki (Segunda Rodada)
 Eugenie Bouchard (Primeira Rodada)
 Ana Ivanovic (Semi-final)
 Carla Suárez Navarro (Terceira Rodada)
 Ekaterina Makarova  (Quarta Rodada)
 Andrea Petkovic (Terceira Rodada)
 Angelique Kerber (Terceira Rodada)
 Karolína Plíšková (Segunda Rodada)
 Lucie Šafářová (Final)
 Agnieszka Radwańska (Primeira Rodada)
 Venus Williams (Primeira Rodada)
 Madison Keys (Terceira Rodada)

<ol start="17">
 Sara Errani ''(Quartas-de-finais)
 Svetlana Kuznetsova ''(Segunda Rodada)
 Elina Svitolina ''(Quartas-de-finais)
 Sabine Lisicki ''(Terceira Rodada)
 Garbiñe Muguruza ''(Quartas-de-finais)
 Barbora Strýcová ''(Primeira Rodada)
 Timea Bacsinszky ''(Semi-final)
 Peng Shuai ''(Primeira Rodada, retirada)
 Jelena Janković ''(Primeira Rodada)
 Samantha Stosur ''(Terceira Rodada)
 Victoria Azarenka ''(Terceira Rodada)
 Flavia Pennetta ''(Terceira Rodada)
 Alizé Cornet ''(Quarta Rodada)
 Irina-Camelia Begu ''(Terceira Rodada)
 Caroline Garcia ''(Primeira Rodada)
 Zarina Diyas ''(Segunda Rodada)

Chave Principal

Finais

Metade Superior

Seção 1

Seção 2

Seção 3

Seção 4

Metade Inferior

Seção 5

Seção 6

Seção 7

Seção 8

S
Torneio de Roland Garros - Simples feminino